Francisco Jordán puede hacer referencia a:
 Francisco Jordán (grabador)
 Francisco Jordán (sindicalista)